Goldene Woche steht für:
 Goldene Woche (Japan), eine Woche mit vier Feiertagen in Japan
 Goldene Woche (Volksrepublik China), drei alljährliche Feiertagswochen in der Volksrepublik China